Willy Meerwald ist der Name folgender Personen:

* Willy Meerwald (Beamter) (1888–1960), deutscher Staatsbeamter
 Willy Meerwald (Musiker) (1924–2005), österreichischer Jazzmusiker